BRL, de internationale drielettercode voor de Braziliaanse real
 BRL V6, een toerwagen raceklasse
 BRL Light, een toerwagen raceklasse (deze auto's hebben minder pk's dan de BRL V6)
 Formule BRL, een formuleraceklasse
 Benelux Racing League, de organisator van de bovenstaande raceklassen
 Beoordelingsrichtlijn